Heliscomyidae — родина вимерлих гризунів із середини третинного періоду Північної Америки. Родина включає чотири роди: Apletotomeus, Heliscomys, Passaliscomys, Tylionomys (Korth et al., 1991; Korth and Eaton, 2004; Korth and Branciforte, 2007). МакКенна та Белл (1997) помістили перші два роди в синонім, а Heliscomys — старший синонім.

Характеристика 
Геліскоміди відрізняються від інших геоміоїдних гризунів декількома характеристиками черепа, включаючи злиття трьох черепних отворів, подовження різцевих отворів і незвичайне розташування ментального отвору (Korth et al., 1991).

Примітки

Джерела 
Korth, W.W. and C. Branciforte, 2007. Geomyoid rodents (Mammalia) from the Ridgeview Local Fauna, early-early Arikareean (late Oligocene) of western Nebraska. Annals of Carnegie Museum 76(3):177-201.
Korth, W.W. and J.G. Eaton, 2004. Rodents and a marsupial (Mammalia) from the Duchesnean (Eocene) Turtle Basin Local Fauna, Sevier Plateau, Utah. Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 36(1):109-119.
Korth, W.W., J.H. Wahlert, and R.J. Emry, 1991. A new species of Heliscomys and recognition of the family Heliscomyidae (Geomyoidea: Rodentia) Journal of Vertebrate Paleontology 11(2):247-256.
McKenna, Malcolm C., and Bell, Susan K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York, 631 pp. 

Гризуни
Родини ссавців
Фауна еоцену
Фауна міоцену